Katzenlochbach ist ein Gewässername:

 Katzenlochbach, Oberlauf bis nahe dem Straßhof, Stadtteil Sengenbühl, Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern des Blasibachs (zum Rappendorfer Bach, zum Chamb); Abschnittsnamensfolge Katzenlochbach → Katzenbach → Blasibach
 Katzenlochbach, Oberlaufname bis etwa Ippendorf, kreisfreies Bonn, Nordrhein-Westfalen des Endenicher Bachs; siehe auch Katzenlochbachtal (Bonn)
 Katzenlochbach (Prim), linker Zufluss der Prim nach Aixheim, Gemeinde Aldingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Katzenlohbach, rechter Zufluss des  Neckars gegenüber Deizisau, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg; siehe auch Liste der Zuflüsse des Neckars